Plusieurs dizaines de partis politiques népalais utilisent ou ont utilisé l'appellation Parti communiste du Népal.

Partis actuels 
 Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) ;
 Parti communiste du Népal (uni) ;
 Parti communiste du Népal (socialiste unifié) ;
 Parti communiste unifié du Népal (maoïste).

Anciens partis 
 Parti communiste du Népal (2018) ;
 Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste) (1978) ;
 Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste) (2002) ;
 Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié).